est une expression en anglais signifiant « visions de nuit ». Elle peut faire référence à :

 , album d'Imagine Dragons sorti le  ;
 , titre original des Nuits de l'étrange, série télévisée américaine diffusée du  au  sur Fox.

Voir aussi